Kasteel Schravenhage
 Schravenhage (Noorderwijk) - gehucht in de gemeente Herentals
 Station Schravenhage - treinstation in bovenstaand gehucht.